Poggendorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Schönbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Poggendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Poggendorf, deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:
 Poggendorff